Cărbunari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cărbunari (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin
 Cărbunari (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Cărbunari (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Cărbunari (Prahova), Dorf im Kreis Prahova

Siehe auch:
 Kohldorf